Slovo zvon může označovat vícero různých objektů:

nástroje a zařízení
 zvon – samozvučný hudební nástroj
 zvon (nástroj) neboli instalatérský zvon – náčiní k prošťuchování ucpaných výlevek
 prací zvon – zařízení pro ruční praní
 potápěčský zvon – přetlaková komora pro potápění ve velkých hloubkách (keson)
 pancéřový zvon – vojenské obranné zařízení
 kontejner na tříděný odpad (zejména na sklo) charakteristického zvonovitého tvaru

v biologii
 zvon (medúza) – hlavní část těla medúzy

hory a vrchy
 Zvon (592 m) – vrch v Nízkém Jeseníku u obce Řídeč
 Zvon (650 m) – vrch v Českém středohoří, starší název pro vrch Francká hora
 Zvon (Toulovcovy maštale) – skalní útvar u Budislavi v přírodní rezervaci Toulovcovy maštale
 Zvon (skála) – žulová skalní věž v Jizerských horách ve skalním labyrintu Srázy (Ostrá stráň)
 Velký Zvon (862 m) – vrch v Českém lese na Domažlicku u Bělé nad Radbuzou v minulosti nazývaný Zvon
 blízký vrchol Malý Zvon (847 m) v minulosti nazývaný Zvonec
 Velký Zvon nebo Veliký Zvon – české exonymum pro Großglockner

instituce
 ZVON – Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), účelové sdružení tří saských okresů a města Görlitz zaštiťující stejnojmenný integrovaný dopravní systém
 Zvon (nakladatelství) – české nakladatelství
 Hotel Zvon – více hotelů stejného názvu

příjmení osob
 Peter Zvon – umělecký pseudonym slovenského dramatika Vladimíra Sýkory

v názvech uměleckých děl a publikací
 Zvon (časopis) – belestristický časopis
 Zvony z rákosu – český film
 Zvony pana Mlácena – povídka Karla Čapka
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 1, B 9 Zlonické zvony

Související slova
 Zvonek – obecně malý zvon, jinak více různých významů
 Elektrický zvonek
 Zvonec – menší zvon
 Zvoneček – zdrobnělina od slova zvon (nejmenší zvoneček je rolnička)
 Zvonohra či Zvonkohra – hudební nástroj
 Zvonice nebo Zvonička